Krausbeere ist eine regionale Bezeichnung für

 die Früchte der Preiselbeere 
 die Früchte der Stachelbeere